

Film

A Heart of Gold – cortometraggio del 1915 diretto da Thomas Ricketts
A Heart of Gold – cortometraggio del 2012 diretto da Arianna Penzo